Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2002 fand vom 29. August bis 1. September in Basel (Schweiz) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die neunte offizielle EM der Frauen und das zehnte Turnier der Männer. Die Italienerinnen Daniela Gattelli und Lucilla Perrotta setzten sich im Endspiel gegen das niederländische Duo Rebekka Kadijk und Marrit Leenstra durch. Das Herren-Finale gewannen die Deutschen Markus Dieckmann und Jonas Reckermann gegen die dreimaligen Europameister Martin und Paul Laciga aus der Schweiz. Die Norweger Vegard Høidalen und Jørre André Kjemperud erreichten zum dritten Mal in Folge den dritten Platz.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Teams an. Das Turnier wurde im Double-knock-out-Verfahren ausgetragen. Die Sieger erhielten pro Paar 20.000 Euro sowie 200 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Basel
Europameisterschaft 2002